Cizur en espagnol ou Zizur en basque est un nom propre qui peut se référer à :
 Cizur Menor, concejo de la commune de Cendea de Cizur.
 Cendea de Cizur, commune de la communauté forale de Navarre, dans la banlieue de Pampelune.
 Zizur Mayor, commune de la communauté forale de Navarre, dans la banlieue de Pampelune.

Lien externe 
 Origine des toponymes selon l'académie royale de la langue basque.

Localité en Navarre
Homonymie de toponyme